Die Abkürzung ZLB steht für:

 Zentral- und Landesbibliothek Berlin
 Zürcher Landbank AG
 Zugleitbetrieb
 Zentrum für Lehrerbildung

ZLB